Il doppio del Torneo Godó 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicklas Kulti e Mikael Tillström erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Donald Johnson e Jared Palmer hanno battuto in finale 7–6 (7–2), 6–4 Tommy Robredo e Fernando Vicente.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Wayne Arthurs /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Jared Palmer (campioni)
n/a
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (semifinali)

 David Adams /  Martín García (primo turno) 
 Michael Hill /  Scott Humphries (quarti di finale) 
 Lucas Arnold /  Tomás Carbonell (primo turno) 
 Mark Knowles /  Brian MacPhie (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo Godó 2001
ATP Tour 2001